Il giudizio universale – film di Vittorio De Sica del 1961
 Il Giudizio universale – titolo di una serie di dipinti di Beato Angelico
 Il Giudizio Universale – oratorio, o poema sinfonico, per solisti, coro e orchestra composto e diretto da Lorenzo Perosi su testo di Pietro Metastasio e Giuliano Salvadori del 1904
 Il giudizio universale – brano musicale scritto da Enrico Ruggeri e inserito nell'album Animale di Luigi Schiavone

Pagine correlate 
Giudizio universale
Giudizio universale (disambigua)